Бункеро́вка — заправка судна топливом и моторными маслами. Бункеровка может осуществляться у причала, на рейде, на ходу или в дрейфе. Термин «бункеровка» используется со времён использования паровых двигателей. Для их работы требовался уголь, который обычно хранился и транспортировался в специальных бункерах на кораблях. Процесс заполнения этих бункеров углём назывался «бункеровкой». Со временем термин перешёл и на процесс заправки жидким топливом и прочими жидкостями (в том числе водой и сжиженным природным газом).

Судно или машину с цистерной, поставляющие на другое судно бункер (топливо, масло наливом, а не в бочках), называют бункеровщиком. Фактически, бункеровщик — это танкер, занимающийся бункеровкой. Принимающее бункер судно называют бункеруемым судном.

Технология 
Бункеровка может осуществляться разными способами:
 С причала (то есть с берега — с автоцистерны или от трубопровода) или у причала (то есть с бункерующего судна будучи ошвартованным к причалу)
 С бункеровщика на судно на рейде (на якоре) — когда судно или бункеровщик (чаще судно) стоит на якоре.
 С бункеровщика на судно на ходу или в дрейфе — часто используется рыболовными судами.

Отгрузка нефти и её продуктов (в том числе и топлива, как продукт для перевозки) из танкера или в танкер называется грузовой операцией, а не бункеровкой.

Малая бункеровка 
Хранение и выдача топлива на суда маломерного флота (заправка яхт, катеров, гидроциклов, моторных лодок и небольших теплоходов бензином и дизельным топливом) может осуществляться с плавучей заправочной станции (ПЗС).

Примечания

Ссылки 
 

Водный транспорт